

Toponyme 

Toni, une commune du Burkina Faso

Prénom 
Toni est un prénom mixte.

Patronyme 

Luca Toni

Pseudonyme 

Toni (1946-), de son nom complet António José Conceição Oliveira, footballeur portugais ;
Toni (1961-), de son nom complet António Conceição da Silva Oliveira, footballeur portugais ;
Toni (1972-), de son nom complet Nélson António Soares da Gama, footballeur portugais.

Titres

Cinéma 
  est un film britannique d'Arthur Maude sorti en 1928 ;
 Toni est un film français de Jean Renoir sorti en 1935 ;
 Toni est un film bulgare de  sorti en 1991 ;
 Toni est un film franco-italien de Philomène Esposito sorti en 1999.

Musique 
 , album de  sorti en 1956.

Voir aussi 
 
Prénom